Галлямов (Галлямова) — фамилия.

Известные носители 
 Галлямов, Аббас Радикович (род. 1972) — российский политолог, политтехнолог.
 Галлямов, Абдрахман Абдрахимович (1926—1989) — советский педагог-методист, языковед, автор башкирского букваря.
 Галлямов, Александр Романович (род. 1999) — российский фигурист.
 Галлямов, Альберт Бариевич (род. 1940) — советский и российский доктор медицинских наук.
 Галлямов, Амир Наилевич (род. 1970) — российский государственный деятель.
 Галлямов, Ильшат Альбертович (1971—2001) — капитан милиции, погиб во Второй чеченской войне.
 Галлямов, Марат Олегович (род. 1973) — российский специалист по физике полимеров.
 Галлямов, Тимур Фанилевич (род. 1980) — российский самбист.
 Галлямов, Хамза Искандарович (1931—2015) — муфтий.



См. также 
 Галямов, Раис Саитович (1939—2009) — советский и российский актёр.